Blanca de Portugal es el nombre de las siguientes personas:

Blanca de Portugal (1198-1240), señora de Guadalajara, hija de Sancho I.
Blanca de Portugal (1259-1321), hija de Alfonso III.